«Дереве́нская любо́вь» () — картина, написанная  в 1882 году французским художником Жюлем Бастьен-Лепажем (, 1848—1884). Принадлежит Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве, находится в галерее искусства стран Европы и Америки XIX—XX веков. Размер картины —  (по другим данным — ).

История 

Картина была приобретена Сергеем Третьяковым в 1885 году на посмертной распродаже произведений Бастьен-Лепажа, которая происходила в парижской галерее Жоржа Пети (). К покупке картины «Деревенская любовь» также проявлял интерес Музей в Люксембургском саду — кураторы музея выбирали между ней и картиной Бастьен-Лепажа «Сенокос». В результате их выбор остановился на картине «Сенокос» (которая впоследствии была передана в Лувр, а в настоящее время находится в музее Орсе). Таким образом, «Деревенская любовь» попала к Сергею Третьякову и со временем стала одной из самых известных картин в его коллекции.

Картина была передана в Пушкинский музей из Государственного музея нового западного искусства (ГМНЗИ).

Существует предварительный этюд к картине, датируемый тем же 1882 годом (холст, масло. 52,2 × 45,6 см); этот этюд находится в частной коллекции и 27 сентября 2012 года выставлялся на лондонских торгах аукционного дома «Кристис».

Описание 
На картине изображены юноша и девушка в крестьянской одежде, стоя́щие рядом друг с другом по разные стороны от покосившейся изгороди, разделяющей два земельных участка. Девушка стоит спиной, её лица не видно. Она одета в длинную юбку, волосы заплетены в две косички. На изгороди висит её платок. Юноша стоит лицом к зрителю, он наклонился, чтоб его голова была на одном уровне с девушкой. Он одет в светлую рубашку, а штаны покрыты специальным защитным фартуком. Вид у него смущённый — возможно, как раз в этот момент он говорит о своей любви. На заднем плане, за участком, видны дома и верхушка церкви. В дальней части участка видна фигура работающей женщины.

В 1973 году Министерством связи СССР была выпущена почтовая марка с репродукцией этой картины, номинал марки — 16 копеек (№ 4305 по каталогу ЦФА).

Отзывы 

Художник Михаил Нестеров в своих письмах о Л.Н. Толстом, опубликованных в его  книге «Давние дни» (вышедшей в 1942 году), писал про беседу с писателем в Ясной Поляне летом 1906 года:

Высоко ценил картину «Деревенская любовь» и художник Валентин Серов. Как писал искусствовед Андрей Толстой,

Картина произвела большое впечатление на художника Виктора Борисова-Мусатова, который отмечал её просветлённую атмосферу и богатство тонов. Он даже написал стихотворение, в котором были такие строки:

См. также 
 Коллекция картин Сергея Михайловича Третьякова

Примечания 

Картины Жюля Бастьен-Лепажа
Картины из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Крестьяне в живописи